Запашка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Запашка — деревня в Дятловском районе Гродненской области.

Россия 
 Запашка — посёлок в Сокольском районе Нижегородской области.

Украина 
 Запашка — село в Маловисковском районе Кировоградской области.

Единица измерения 
 Запашка () — староанглийская мера земли, которая могла быть обработана пахотной командой на 8 волах в пахотный сезон. Составляла около 120 акров.